Pablo Aguilar (ur. 1989) – koszykarz reprezentujący Hiszpanię;
 Pablo Aguilar (ur. 1995) – piłkarz reprezentujący Gwatemalę;
 Pablo Aguilar (ur. 1987) – piłkarz reprezentujący Paragwaj.